Батерно ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Сиберия. Занимает площадь 62 км². Население — 355 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 205 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
  Ayuntamiento de Baterno
  Foro-Ciudad Baterno

Города Бадахоса
Муниципалитеты Бадахоса